Nelone är ett släkte av fjärilar. Nelone ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Äkta dagfjärilar
Nelone